T.L.Wu kan som auktorsförkortning betyda:

 Te Lin Wu
 Te Lin g Wu

Robotskapade auktorsförkortningar